Вторая лига Белоруссии по футболу 1993/94 — 3-й чемпионат Белоруссии по футболу среди команд Второй лиги. Турнир прошёл с 18 июля 1993 по 29 июня 1994. Единственную путёвку в Первую лигу завоевал «Обувщик».

Участники

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
Клубы, вышедшие в Первую лигу по итогам сезона 1992/93:
 «Шинник (Бобруйск)» (1-е место во Второй лиге сезона 1992/93)

Клубы, покинувшие Первую лигу по итогам сезона 1992/93:
 «Обувщик (Лида)» (16-е место в Первой лиге сезона 1992/93)
 «Торпедо (Жодино)» (17-е место в Первой лиге сезона 1992/93)

Клубы, покинувшие Вторую лигу по итогам сезона 1992/93:
 «Неман (Столбцы)» (15-е место во Второй лиге сезона 1992/93)
 «Станкостроитель (Сморгонь)» (16-е место во Второй лиге сезона 1992/93)

Клубы, вышедшие во Вторую лигу из Третьей лиги по итогам сезона 1992/93:
 «Брестбытхим» (1-е место в Третьей лиге сезона 1992/93)

Переименования команд:
 «Нива-Трудовые резервы» сменил название на «Сантанас».
 «Альбертин» сменил название на КПФ.
 «Колос-Строитель» (Устье) переехал в Витебск и сменил название на «Строитель».

Итоговая таблица 

Команда «Беларусь» из Марьиной Горки снялась с чемпионата по ходу сезона.

См. также 
 Чемпионат Белоруссии по футболу 1993/1994
 Третья лига Белоруссии по футболу 1993/1994

Ссылки 
 RSSSF.com
 kick-off.by

Первая лига Белоруссии по футболу
Футбол в Европе в 1993 году
Футбол в Европе в 1994 году
Спорт в Белоруссии в 1993 году
Спорт в Белоруссии в 1994 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1993/1994